matje, naam voor bepaalde dracht van haar
Mat (district) in Albanië
mat (spiegeling), bij kleuren
Mat (taal), de Russische seksuele volkstaal
mat (vloerkleed), een vloerkleed
mat (zuivel), gewonnen of gestremde melk
Mat (voornaam), een jongensnaam
De moeder (1926), Russische titel Mat, film uit 1926
bakermat, een langwerpige lage mand waarin een baby verzorgd werd
schaakmat of mat, een schaakterm

Geografie:
Mat (gemeente), een gemeente in Albanië
Mat (rivier), een rivier in Albanië

Treintypes van de Nederlandse Spoorwegen:
Mat '24 - Mat '34 - Mat '35 - Mat '36 - Mat '40 - Mat '46 - Mat '54 - Mat '64

MAT kan verwijzen naar:
MAT, een Tsjechisch historisch motorfietsmerk